Ametropus är ett släkte av dagsländor. Ametropus ingår i familjen Ametropodidae. 

Ametropus är enda släktet i familjen Ametropodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dagsländor
Ametropus